Maldonado pode ser:

Localidades 
 Maldonado, uma cidade no Peru;
 Maldonado, um departamento no Uruguai;
 Maldonado, uma cidade do Uruguai, capital do departamento de mesmo nome;
 Base Maldonado, uma estação de investigação equatoriana na Antártida.

 Samuel Darío Maldonado é um município da Venezuela

Figuras históricas 
 Miguel Aires Maldonado, explorador português, relatou a expedição dos Sete Capitães, e um dos primeiros colonizadores da região norte fluminense.
 Manuel Luís Maldonado foi um historiador, genealogista, sacerdote católico e militar português do século XVII.
 Joaquim Murillo Maldonado, foi um oficial de carreira da Polícia Militar do antigo Estado da Guanabara, jurista e político atuante no Rio de Janeiro, do século XX.

Esportistas 
 Cláudio Maldonado, ex-jogador de futebol, chileno. Atua como auxiliar técnico do Red Bull Bragantino.
 Juan Maldonado Jaimez Júnior, ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo.
 Giancarlo Maldonado, futebolista venezuelano.
 Pastor Maldonado, automobilista venezuelano. Foi campeão da Fórmula Renault italiana.

Personalidades 
 Fátima Maldonado, poetisa, crítica literária e jornalista portuguesa.
 Patrícia Maldonado, jornalista e apresentadora de TV brasileira. 
 Sara Maldonado, atriz mexicana.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos